Weißkiefer steht für:
 europäische Waldkiefer (Pinus sylvestris)
 amerikanische Weiß-Kiefer (Pinus sabiniana)